Бакланка — название населённых пунктов в России:

 Бакланка — станция в Ростиловском муниципальном образовании Грязовецкого района Вологодской области.
 Бакланка — деревня в Сидоровском муниципальном образовании Грязовецкого района Вологодской области.
 Бакланка — река в Грязовецком районе Вологодской области.